Capitol Hill kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Capitol Hill, British Columbia, kulle,

USA 

 Capitol Hill, Washington, D.C., 
 Capitol Hill, Seattle, King County, delstaten Washington,

Se även 
 Capitol
 Capitolium (olika betydelser)
 Kapitolium

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar